Трахимёнок — белорусская фамилия. Известные носители:

 Трахимёнок, Сергей Александрович (род. 1950) — писатель, доктор юридических наук.
 Трахимёнок, Надежда Петровна (род. 1955) — советская гребчиха-байдарочница.